Nat har flere betydninger:

 Nat (solnedgang til solopgang) – når en given position er i skyggesiden af jordkloden
 Nat – er tidsrummet mellem aften og morgen typisk kl. 24:00- 05:00
 Nat (nordisk mytologi) – jættekvinde i nordisk mytologi

NAT
 Network Address Translation – ændring af afsender- og/eller modtageradresser i IP-pakker, når de sendes gennem en router eller en firewall

Navne
 Nat King Cole – amerikansk sanger og jazzmusiker